Олександр Грановський
 Грановський Олександр Анастасійович (1887—1976) — зоолог-ентомолог (США).
 Грановський Олександр Анатолійович ( 1976) — український футболіст, захисник.
 Грановський Олександр Володимирович ( 1950) — прозаїк.
 Грановський Олександр Геннадійович ( 1972) — депутат Верховної Ради України IV скликання, бізнесмен.
 Грановський Олександр Михайлович ( 1979) — депутат Верховної Ради України VIII скликання, бізнесмен.
 Грановський Олександр Петрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.